Absentismo (o ausentismo) puede referirse a:
 El absentismo escolar, reiterada ausencia, en los centros docentes, de niños y adolescentes en edad de enseñanza obligatoria.
 El absentismo laboral, abandono del puesto de trabajo y de los deberes propios del mismo, incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato laboral.

Enlaces externos